Salvatore Bianchi – architetto
 Salvatore Bianchi – pittore